Il mistero del marito scomparso (Woman on the Run) – film del 1950 diretto da Norman Foster
 Woman on the Run – film per la televisione del 1959 diretto da Dick Powell
 Chi ha rubato la mia vita? (Woman on the Run) – film per la televisione del 2017 diretto da Jason Bourque